Bogdahn ist der Familienname folgender Personen:

 Achim Bogdahn (* 1965), deutscher Rundfunkmoderator
 Martin Bogdahn (* 1936), deutscher evangelischer Theologe und Regionalbischof   
 Winfred Bogdahn (1952–2016), deutscher Kommunalpolitiker (SPD)

Siehe auch:
 Bogdan